Campo Alegre peut désigner :

Toponymes

Campo Alegre : une municipalité de l'État d'Alagoas ;
 Campo Alegre : une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Campo Alegre de Lourdes : une municipalité de l'État de Bahia ;
 Campo Alegre de Goiás : une municipalité de l'État de Goiás ;
 Campo Alegre do Fidalgo : une municipalité de l'État du Piauí.

Campo Alegre : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de San Rafael de Carvajal dans l'État de Trujillo ;
 Campo Alegre : capitale de la paroisse civile de Campo Alegre de la municipalité de San Rafael de Carvajal dans l'État de Trujillo.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme